Rohrdorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Rohrdorf, Baden-Württemberg – kommun i Landkreis Calw, Baden-Württemberg, Karlsruhe Region,
 Rohrdorf, Bayern – kommun i  Landkreis Rosenheim, Bayern, Oberbayern,